Список країн за військовими витратами — список країн із зазначенням витрат, витрачених на військову справу в даному році.

Витрати представлені в доларах США за обмінними курсами, актуальним на кінець відповідного року. Дані можуть значно відрізнятися, а коливання валют можуть впливати на положення країни в рейтингу.

Список країн за військовими витратами

Список країн за відсотком ВВП на військові витрати

Військові витрати провідних країн з 2006 по 2015 рік

Примітки

Джерела 
 The Top 15 Military Spenders, SIPRI, 2008
 Military expenditures, The World Factbook, CIA

Зовнішні посилання 
База даних військових витрат SIPRI (sipri.org)

Див також 
 Список країн, які не мають армії

Військова справа
Військовими витратами
Військові списки
Міжнародні рейтинги